Il Colli Bolognesi Chardonnay è un vino DOC la cui produzione è consentita nelle province di Bologna e Modena.

Caratteristiche organolettiche 
colore: paglierino più o meno carico.
odore: delicato, fruttato, caratteristico.
sapore: asciutto o abboccato, armonico, gradevolmente frizzante nel tipo specifico

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Bologna  (1993/94)  303,32  
Bologna  (1994/95)  400,68  
Bologna  (1995/96)  733,11  
Bologna  (1996/97)  1265,5

Collegamenti esterni

Vini DOC della città metropolitana di Bologna
Vini DOC della provincia di Modena
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Chardonnay